En velordnet mængde betegner i matematikken en mængde M, hvor enhver delmængde af M har et mindste element.

Mængdelære
Ordningsteori